Португальское Кабо-Верде () — колониальное владение Португальской империи в Западной Африке. В настоящее время — Республика Кабо-Верде.